Morávek oder Moravek ist der Familienname folgender Personen:

 Augustín Morávek, slowakischer Politiker

 Karl Moravek (1911–1943), nationalsozialistischer Rassentheoretiker
 Karol Morávek (* 1960), slowakischer Eishockeyspieler
 Václav Morávek (1904–1942), Mitglied der tschechoslowakischen Widerstandsgruppe Drei Könige
 Vladimír Morávek (* 1965), tschechischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
Morawek